St. Apollonia steht für
 die heilige Apollonia von Alexandria
 davon abgeleitet zahlreiche Kirchen, die der heiligen Apollonia geweiht sind, siehe Apolloniakirche
 den deutschen Ortsnamen von Svatá Apolena in Tschechien